Hugo II. ze Châtillonu ( Hugues II de Châtillon, 1260 - 1307) byl hrabě z Blois a ze Saint-Pol, pán z Avesnes.

Narodil se jako mladší syn Víta ze Châtillonu a Matyldy, dcery Jindřicha Brabantského. V roce 1287 se oženil s Beatrix z Dampierre, dcerou Víta z Dampierre. V letech 1289–1292 byl hrabětem ze Saint-Pol a když roku 1292 zdědil po sestřenici hrabství Blois předal hrabství Saint-Pol bratrovi. Zemřel roku 1307.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Châtillonové
Hrabata z Blois
Hrabata ze Saint-Pol
Páni z Avesnes
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1307
Muži